Aklestad ist der Familienname folgender Personen:

 Gary C. Aklestad (* 1932), US-amerikanischer Politiker
 Paul Andreas Jetmundsen Aklestad (1837–1924), norwegischer Politiker